Ма́лый Ке́мчуг — река в России, протекает по Красноярскому краю. Устье реки находится в 174 км от устья Кемчуга по правому берегу. Длина реки составляет 238 км, площадь водосборного бассейна — 2480 км². Высота устья — 214 м над уровнем моря.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 3 км (пр) Окатик
 9 км (пр) река без названия
 37 км (пр) Чёрная (Большая Чёрная)
 38 км (лв) Кирилловка
 55 км (лв) Листвянка
 66 км (лв) Никифоровка
 78 км (лв) Таёжная
 80 км (пр) Отараева
 88 км (лв) Огузова
 89 км (пр) Парилова
 105 км (лв) Алырчик
 111 км (лв) Бобровка
 116 км (лв) Луговая
 127 км (лв) Рибитат
 137 км (лв) Шерчуль
 177 км (лв) Стрелочная
 192 км (лв) река без названия
 194 км (пр) Большая Минанжиль

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от г. Ачинск до водомерного поста села Зырянское, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 

Притоки Кемчуга
Реки Красноярского края